Митчелл Фейгенбаум (; , Филадельфия, США — 30 июня 2019, Нью-Йорк) — американский физик и математик. Один из пионеров теории хаоса: открыл в 1978 году путь к хаосу через каскад удвоения периода, обнаружил эффект универсальности при переходе к хаосу и ввёл универсальную постоянную, названную его именем, применял полученные результаты к исследованию явления турбулентности.

Биография 
Родился в Филадельфии в семье еврейских эмигрантов из Украины и Польши — химика Абрама Джозефа Фейгенбаума и школьной учительницы Милдред Шугар. Окончил  в Бруклине и в 1964 году Городской колледж Нью-Йорка со степенью по электротехнике. В том же году поступил в Массачусетский технологический институт, где переключился на теоретическую физику и в 1970 году защитил докторскую диссертацию по физике элементарных частиц под руководством . Работал постдоком в Корнеллском университете и Политехническом университете Виргинии, пока в 1974 году не был приглашён  в теоретический отдел Лос-Аламосской национальной лаборатории. В 1982 году вернулся в Корнелл на должность профессора, а в 1986 году перешёл на аналогичную позицию в Рокфеллеровском университете.

Был одним из основателей Центра нелинейных исследований в Лос-Аламосе и Центра исследований по физике и биологии при Рокфеллеровском университете, серии советско-американских конференций по теории хаоса Chaos/ХАОС и журнала .

Скончался в результате сердечного приступа.

Премии 
 Премия Эрнеста Лоуренса (1982)
 Стипендия Мак-Артура (1984)
 Премия Вольфа (1986)
 Премия Диксона (1987)
 Премия Дэнни Хайнемана в области математической физики (2008)

Избранные публикации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Турбулентность и детерминированный хаос

Родившиеся в Филадельфии
Выпускники Средней школы Сэмюэля Дж. Тилдена
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка
Выпускники Центра теоретической физики Массачусетского технологического института
Выпускники Массачусетского технологического института
Преподаватели Политехнического университета Виргинии
Математики США
Физики США
Лауреаты премии Вольфа (физика)
Члены Национальной академии наук США
Лауреаты премии Дэнни Хайнемана в области математической физики
Персонал Лос-Аламосской национальной лаборатории
Стипендиаты Мак-Артура
Лауреаты премии Диксона
Умершие от инфаркта миокарда